Ла́сти:
 Ласти в анатомії — веслообразні кінцівки, що виконують функції органів руху, рулів глибини і повороту у хребетних тварин вдруге перейшовших до водного способу життя (морські черепахи, пінгвіни, тюлені, моржі, кити).
 Ласти в спорті — пристосування (тієї ж форми) для плавання.